«Эпицентр К Авангард» — украинский футзальный клуб из Одессы. Участник чемпионата Украины по мини-футболу среди команд Экстра-лиги сезонов 2017/18 и 2018/19.

История клуба 
Футзальный клуб «Эпицентр К Авангард» был основан в 2013 году, начав свой путь с первой лиги чемпионата Одессы. Далее команда повысилась в классе, очень непросто чувствуя себя в элите городского футзала. Однако сделав выводы и исправив ошибки, уже в сезоне 2015/16 «Эпицентр К Авангард» завоевал «серебро» чемпионата и дошел до финала Кубка Одессы.

Сезон 2016/17 «строители»» провели в первой лиге чемпионата Украины, заняв на первом этапе вторую строку таблицы, но по итогам плей-офф финишировав лишь четвертыми. В следующем сезоне «Эпицентр К Авангард» дебютировал в Экстра-лиге, до последнего ведя борьбу за плей-офф, но так и не попав во второй этап сильнейшего чемпионата страны.

В сезоне 2018/19 «Эпицентр К Авангард» занял десятое место турнирной таблицы, также не сыграв во втором этапе чемпионата Украины.

Выступления команды в Чемпионатах Украины

Ссылки 
Футзал Одессы

Примечания 

Мини-футбольные клубы Украины
Спортивные клубы Одессы